Il cefalofo dal ventre bianco (Cephalophus leucogaster ) è un cefalofo originario dell'Africa centrale.

Tassonomia
Attualmente, gli studiosi riconoscono due sottospecie di cefalofo dal ventre bianco:

 C. l. leucogaster  (dal Camerun all'Uganda);
 C. l. arrhenii  (Repubblica Democratica del Congo orientale).

Descrizione
Il cefalofo dal ventre bianco raggiunge i 51 cm di altezza al garrese e pesa circa 18 kg. È un cefalofo di medie dimensioni, con un muso lungo e sottile. La colorazione generale, la più chiara tra tutte quelle delle specie del genere Cephalophus, è fulvo-sabbia, ma si fa più grigiastra in vicinanza della striscia dorsale nera e più rossastra su posteriore e cosce. Le regioni inferiori, dal mento al posteriore, sono bianche. Una sottile striscia dorsale nerastra si estende dal collo o dalle spalle fino alla base della coda. La coda, rossastra sulla parte superiore, ha l'estremità bianca e nera. Le zampe anteriori sono marrone-nerastro e sulla sommità del capo vi è un ciuffo frontale arancio e nero. Sono presenti ghiandole inguinali. Le corna, presenti in entrambi i sessi, hanno forma conica e sono fortemente anulate e spesse alla base. Le femmine sono simili ai maschi, ma sono un po' più grandi e hanno corna più piccole.

Distribuzione e habitat
Il cefalofo dal ventre bianco è diffuso dal Camerun meridionale, a sud del fiume Sanaga, alla Repubblica Democratica del Congo nord-orientale, a nord del fiume Congo, attraverso Gabon, Guinea Equatoriale, Repubblica del Congo settentrionale e sud-occidentale ed estremità sud-occidentale della Repubblica Centrafricana. Alcuni avvistamenti non confermati sono avvenuti nella Provincia di Cabinda (Angola), nella Repubblica Democratica del Congo sud-orientale e in Uganda.

Predilige le foreste equatoriali di pianura e le foreste dalla volta ben sviluppata; è presente anche nelle foreste secondarie più antiche, ma manca nelle foreste paludose, nelle foreste a galleria, nei mosaici di foresta e savana e nelle aree aperte. In alcune aree, come il Parco Nazionale di Nouabalé-Ndoki (Repubblica del Congo) e nella foresta di Ituri (Repubblica Democratica del Congo), sembra preferire le foreste di Gilbertiodendron.

Biologia
Malgrado questa specie sia piuttosto diffusa, l'impenetrabilità delle foreste dove vive finora ha impedito agli studiosi di studiarne a fondo il comportamento e le uniche notizie che abbiamo al riguardo sono molto frammentate.

Conservazione
Il cefalofo dal ventre bianco ha una densità di popolazione più bassa se paragonata a quella di altri cefalofi di medie dimensioni, e in molte aree dove vive non è comune o addirittura raro. La popolazione totale, tuttavia, è stata stimata sui 287.000 esemplari. Come in quasi tutti gli altri cefalofi delle foreste equatoriali di pianura dell'Africa centrale, il numero dei capi è generalmente stabile nelle aree lontane dagli insediamenti, ma altrove è in diminuzione a causa della deforestazione e della caccia per il bushmeat.

Note

Bibliografia

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Fauna africana
Bovidi
Taxa classificati da John Edward Gray